Световното първенство по волейбол за мъже проведено през 1949 година е първото издание на турнира. Организиран е от управителния орган на FIVB. Провежда се в Прага, Чехословакия от 10 септември до 18 септември 1949 година.

Участници

Първи етап

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група С 

|}

|}

Финален етап

Група 7–10 място 

|}

|}

Финална група 

|}

|}

Крайно класиране 

 България: Костадин Шопов , Борис Гюдеров, Митко Димитров, Драгомир Стоянов, Тодор Симов, Георги Коматов, Панайот Пондалов, Гьоко Петров, Боян Мошелов, Коста Баджаков, Стойчо Кърджиев, Борис Владимиров. Главен треньор — Валентин Анков

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Външни препратки 
 Официална страница на FIVB

Световни първенства по волейбол
Спорт в Чехословакия
Спорт в Прага